Zengjia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zengjia (sockenhuvudort), Sichuan, 
 Zengjia (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar